Фридрих Ра́нке (; 21 сентября 1882, Любек — 11 октября 1950, Базель) — немецкий германист- и .

Биография 
Фридрих Ранке — младший сын любекского богослова Леопольда Фридриха Ранке и его супруги Юлии, урождённой Бевер (1850—1924). Его старшие братья — египтолог Герман Ранке и психиатр Отто Ранке. Фридрих окончил любекскую гимназию Катаринеум в 1901 году и в 1902—1907 годах изучал немецкую, английскую и скандинавскую филологию в Гёттингенском, Мюнхенском и Берлинском университетах. Защитил докторскую диссертацию и получил право преподавания в Страсбургском университете.

В 1912 году Ранке получил должность приват-доцента в Гёттингенском университете. Участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году был приглашён экстраординарным профессором германской филологии в Гёттингенский университет, в 1921 году — ординарным профессором германистики в Кёнигсбергский университет. В 1930 году возглавил кафедру германистики в Бреславльском университете, в 1937 году был отправлен в отставку по доносу одного из коллег о его «неарийском родстве». Фридрих Ранке был женат на Фриде, урождённой Штейн, сестре художницы Марии Штейн-Ранке.

В 1938 году Фридрих Ранке получил должность профессора германской филологии в Базельском университете.

Публикации 
 Die deutschen Volkssagen. München 1910 (Deutsches Sagenbuch; 4).
 Der Erlöser in der Wiege. Ein Beitrag zur deutschen Volkssagenforschung. München 1911.
 Tristan und Isold. München 1925 (Bücher des Mittelalters; 3).
 Die Allegorie der Minnegrotte in Gottfrieds Tristan. Berlin 1925 (Königsberger Gelehrte Gesellschaft/Geisteswissenschaftliche Klasse: Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse; 2,2).
 Volkssagenforschung. Vorträge u. Aufsätze. Breslau 1935 (Deutschkundliche Arbeiten/A; 4).
 Altnordisches Elementarbuch. Schrifttum, Sprache, Texte mit Übersetzung und Wörterbuch. Berlin 1937 (Sammlung Göschen; 1115).
 Gott, Welt und Humanität in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Basel 1952.
 Kleinere Schriften. Bern, München 1971 (Bibliotheca Germanica; 12).
 Die Überlieferung von Gottfrieds Tristan. Darmstadt 1974.

Примечания

Литература 
 Hartmut Freytag: Ranke, Friedrich . In: Lübecker Lebensläufe, hg. von Alken Bruns, Neumünster: Karl Wachholtz Verlag 1993, ISBN 3-529-02729-4 , S. 317—320
 Rolf-Wilhelm Brednich: Ranke, Friedrich. In: Enzyklopädie des Märchens Bd. 11 (2004), Sp. 203—207.

Ссылки 
 Биография

Выпускники Берлинского университета
Участники Первой мировой войны (Германия)
Преподаватели Страсбургского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Вроцлавского университета
Преподаватели Базельского университета
Германисты